Off the Beaten Path — третий студийный альбом американского исполнителя кантри-музыки Джастина Мура, выпущенный 17 сентября 2013 года на студии Valory Music Group. Диск достиг первого места в американском кантри-чарте Top Country Albums (став 2-м диском № 1 в кантри-чарте) и был на позиции № 2 в общенациональном хит-параде Billboard 200.

Альбом включает дуэт с Мирандой Ламберт и Charlie Daniels. Была также издана делюксовая версия альбома.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и изданий: AllMusic, Digital Journal, Roughstock, Got Country Online, The New York Times, Country Weekly, USA Today.
В 2017 году обозреватель журнала Billboard Чак Дофин включил одну песню с диска в свой список десяти лучших песен Мура: «Point at You» (№ 8).

К июню 2016 года было продано 364 тыс. копий в США.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификация

Альбом

Годовые чарты

Синглы

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 
 

Кантри-альбомы
Альбомы Big Machine Records
Альбомы Джастина Мура
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums